Вома (река) — река в России, протекает в Кировской и Нижегородской областях, Республике Марий Эл.
 Вома (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Алье.